Sosibi de Tàrent (s. III aC), militar grec egipci, capità de la guàrdia de Ptolemeu II Filadelf 
 Sosibi (ministre), ministre principal de Ptolemeu IV Filopàtor, possiblement fill de Sosibi de Tàrent 
 Sosibi el Jove, fill del ministre egipci Sosibi, membre de la guàrdia reial del rei Ptolemeu V Epífanes 
 Sosibi d'Esparta, gramàtic espartà que va viure a la meitat del segle III aC i contemporani de Cal·límac
 Sosibi d'Atenes, escultor atenenc d'estil arcaic 
 Sosibi (llibert), segle I